Die Allsvenskan 1951/52 war die zweite schwedische Mannschaftsmeisterschaft im Schach (Allsvenskan).

Modus 

Die teilnehmenden Mannschaften wurden nach geographischen Gesichtspunkten in die vier Zonen norra (Nord), östra (Ost), södra (Süd) und västra (West) eingeteilt.
Das Turnier wurde im K.-o.-System ausgetragen, wobei zunächst die Sieger der vier Zonen ermittelt wurden.

Teilnehmer 

Jeder Distrikt durfte eine Mannschaft stellen (entweder eine Distriktauswahl oder eine Vereinsmannschaft), die drei größten Distrikte (Stockholm, Göteborg und Mälardalen) waren berechtigt, zwei Vereine zu melden, wovon diese Gebrauch machten.
Insgesamt nahmen 20 Mannschaften teil (14 Distriktauswahlen und 6 Vereine), die wie folgt auf die Zonen verteilt wurden:

Vorrunde

Norra

Übersicht

Entscheidungen

3. Runde 

Der nördlichen Zone waren mit den Auswahlmannschaften aus Södra Västerbotten und Norrbotten nur zwei Teams zugeordnet worden, so dass deren Vergleich direkt über den Einzug in die Endrunde entschied. Norrbotten landete einen klaren Sieg und erreichte wie im Vorjahr die Finalrunde. Eine Partie des Wettkampfes wurde abgebrochen, ihr Ausgang war jedoch nicht mehr von Bedeutung.

Östra

Übersicht

Entscheidungen

1. Runde 

In der 1. Runde gewann der Wasa SK das telefonisch ausgetragene Match gegen die Auswahl Gotlands ebenso deutlich wie Gästriklands Auswahl gegen den Västerås ASK. Im Vergleich der Mannschaften aus Ångermanland gewann der Norden, während die Auswahl Hälsinglands gegen Medelpads Auswahl, die man im Frühjahr 1951 noch klar besiegt hatte nur knapp gewann.

2. Runde 

Während der Wasa SK den Gästen aus Gästrikland keine Chance ließ, entschieden im Wettkampf zwischen Ångermanland und Hälsingland erst die beiden letzten beendeten Partien.

3. Runde 

Mit einem weiteren klaren Sieg gegen Hälsingland erreichte der Wasa SK die Endrunde.

Västra

Übersicht

Entscheidungen

1. Runde 

In der 1. Runde erreichte Stockholms Södra SS einen klaren Sieg gegen Värmlands Auswahl, während der Wettkampf zwischen Örebro SS und dem SK Kamraterna Göteborg unentschieden endete, was beiden Mannschaften den Einzug in die zweite Runde ermöglicht. Der Titelverteidiger, die Auswahl aus Dalarna erreichte durch ein Freilos die zweite Runde.

2. Runde 

Beide Wettkämpfe waren hart umkämpft. Der Wettkampf zwischen dem SK Kamraterna Göteborg und Stockholms Södra SS endete unentschieden, und da die Göteborger bereits in der ersten Runde ein Unentschieden abgegeben hatten, mussten sie damit ausscheiden.

3. Runde 

Auch der entscheidende Wettkampf über den Einzug in die Endrunde verlief knapp, sah aber am Ende den Titelverteidiger siegreich.

Södra

Übersicht

Entscheidungen

1. Runde 

In der 1. Runde setzte sich die SS Manhem in Västergötland deutlich durch, während der Wettkampf zwischen den Auswahlmannschaften aus Nordskåne und Blekinge hart umkämpft war und zwei Partien sogar abgebrochen wurden. Als dritte Mannschaft erreichte die Auswahl aus Skåne durch ein Freilos die nächste Runde.

2. Runde 

Manhem gelang gegen Skåne der nächste Kantersieg, während Blekinge mit einem Freilos weiterkam.

3. Runde 

Gegen die Auswahl aus Blekinge gab die SS Manhem nur ein einziges Remis ab und erreichte damit die Endrunde.

Endrunde

Übersicht

Entscheidungen

Halbfinale 

In beiden Halbfinalpaarungen trafen die beiden Vereinsmannschaften sowie die beiden Distriktauswahlen aufeinander. In beiden Wettkämpfen setzten sich mit dem Wasa SK sowie dem Titelverteidiger aus Dalarna die Auswärtsmannschaften durch.

Finale 

Obwohl der Wasa SK an den beiden ersten Brettern unterlag, gewannen sie mit 6:4 und wurden damit schwedischer Mannschaftsmeister.

Die Meistermannschaft

Einzelnachweise

Weblinks 
 Ergebnisse der 1. Runde in Tidskrift för Schack 10/1951, S. 250f. (schwedisch, PDF-Datei; 4,2 MB)
 Ergebnisse der 2. Runde in Tidskrift för Schack 11/1951, S. 273ff. (schwedisch, PDF-Datei; 5,3 MB)
 Ergebnisse der 3. Runde in Tidskrift för Schack 12/1951, S. 298f. (schwedisch, PDF-Datei; 6,2 MB)
 Ergebnisse der Halbfinals in Tidskrift för Schack 1/1952, S. 1f. (schwedisch, PDF-Datei; 5,9 MB)
 Ergebnisse des Finales in Tidskrift för Schack 3/1952, S. 65 (schwedisch, PDF-Datei; 5,5 MB)

1951
Schachveranstaltung 1951
Schachveranstaltung 1952